Роккасику́ра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 624 человека (2008 г.), плотность населения составляет 22 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 86080. Телефонный код — 0865.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: -

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики